Helen Wills ha battuto in finale Simonne Mathieu 6–3 6–4.

Teste di serie
 Helen Wills (campionessa)
 Bobbie Heine Miller (quarti di finale)
 Phoebe Watson (quarti di finale)
 Eileen Bennett (semifinali)
 Cornelia Bouman (primo turno)
 Simonne Mathieu (finalista)
 Cilly Aussem (semifinali)
 Irmgard Rost (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1929